

W Polsce 
 Kobylanka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Grudziądz 
 Kobylanka – część wsi Wiechucice w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Kobylanka – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice 
 Kobylanka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dobre 
 Kobylanka – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo
 Kobylanka – osada leśna w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Stąporków
 Kobylanka – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Kobylanka
 Kobylanka – gmina w powiecie stargardzkim
 Kobylanka – gromada w powiecie gorlickim
 Kobylanka – gromada w powiecie stargardzkim

 Kobylanka – potok płynący przez Dolinę Kobylańską na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Kobylanka – rzeka, dopływ Modrzejowianki, w woj. mazowieckim
 Kobylanka – rzeka wpływająca do Kamiennej w woj. świętokrzyskim
 Kobylanka – potok, prawy dopływ Ropy, położony w województwie małopolskim
 Kobylanka – struga, prawostronny dopływ Żegliny

Miejscowości na Ukrainie 
 Kobylanka – wieś w obwodzie czerkaskim, w rejonie katerynopilskim
 Kobylanka – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie czernihowskim

Miejscowości na Białorusi 
 Kobylanka – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.
 Kobylanka – dawny zaścianek, obecnie część Zabołocia w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilja.

Zobacz też 
 Bitwa pod Kobylanką – bitwa powstania styczniowego